

Biografia
Insegnante di lingua e letteratura francese a Napoli, dove vive. Dopo essersi laureata all'Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha seguito corsi di specializzazione alla Sorbona di Parigi . Come autrice ha esordito nel 1998 con il romanzo Via Calabria (Pellegrini Editore, Cosenza): denuncia dei soprusi di cui sono capaci i "grandi" e delle reazioni che dovrebbero sempre attendersi dalle loro vittime. Il romanzo è anche uno spaccato di vita di quartiere, nel profondissimo Sud cosentino del dopoguerra.

Con Racconti bizzarri (Graus editore) ha pubblicato quattro storie a sfondo giallo e mystery, Un'impronta sull'acqua, La maschera di gesso, La ninfa del Crati e San Giovanni de Juri. Ambientate tra Napoli, la Calabria e la Sicilia, teatro di singolari episodi al confine ed oltre il confine della realtà.

Ha inoltre firmato novelle e racconti apparsi con cadenza periodica su varie riviste tra cui Nuova Rassegna e in siti come Napoliontheroad, dove ha anche pubblicato il racconto Gelato con sorpresa.

Opere 
 (1998) Via Calabria, Pellegrini Editore, Cosenza  
 (2003) racconti bizzarri,  Graus editore, (ISBN 8883460510)
 (2005) Gelato con sorpresa,  Napoliontheroad, racconto

Premi
 2002 - Premio Internazionale Emily Dickinson con il romanzo Via Calabria

Note